Jacinto Muondo Dala (Luanda, 13 de julho de 1996) é um futebolista angolano que actua como atacante. Atualmente joga pelo  Al-Wakrah, Q League.

Carreira

1.º de Agosto 

Formado no 1º de Agosto, Dala fez a sua estreia pela equipa principal em 2013, realizando 4 jogos e 2 golos. Gelson foi mais regular na equipa do 1.º de Agosto na temporada seguinte, tendo feito 10 golos em 21 jogos, estreando-se exatamente nessa mesma temporada pela Seleção Angolana. Em 2015, atuou por 26 vezes e apontou 8 golos, com o 1.º de Agosto a terminar a época no 2.º lugar mas foi na temporada de 2016 que Gelson despontou. O angolano foi importantíssimo na equipa do 1.º de Agosto que venceu o Girabola, sendo considerado o melhor jogador e marcador da competição, com 23 golos apontados.

Dala estabeleceu bateu um recorde, sendo o segundo  jogador com mais golos numa única época do Girabola (23 golos), perdendo apenas para a lenda do futebol angolano Carlos Alves (29 golos).

Sporting 

A 6 de dezembro de 2016 foi anunciada oficialmente a contratação de Gelson Dala por parte do Sporting, assinando um contrato válido até 30 de junho de 2019. Com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.

Gelson foi apresentado com o seu companheiro de equipa no 1.º de Agosto Ary Papel, que foi posteriormente cedido por empréstimo ao Moreirense.

Gelson estreou-se pelo Sporting B no dia 15 de Janeiro  de 2017 na derrota contra o Portimonense por 4-0 na jornada 22 da Segunda Liga. Gelson faz o seu primeiro golo ao serviço da equipa leonina logo na jornada seguinte frente ao Sp. Covilhã garantindo assim um importante empate para a equipa de Alvalade. Era o despertar da veia goleadora do craque angolano que volta a fazer o gosto ao pé na jornada 25 no empate frente ao Famalicão 1-1, salvando novamente a sua equipa de uma derrota. Na jornada 28 volta a marcar, fazendo o seu terceiro golo frente à formação de Gil Vicente, golo que garantiu novamente um empate a duas bolas para a equipa leonina que aos poucos subia na tabela classificativa.

A 2 de Abril, o angolano marcou 4 golos numa partida frente ao Olhanense por 5-1. Poker esse que deixou o angolano nas bocas da imprensa desportiva portuguesa, o que lhe valeu um convite do presidente do Sporting  Bruno de Carvalho para integrar uma comitiva leonina que viria assinar um acordo de cooperação entre a Academia Alcochete e a escola angolana de futebol Norberto de Castro.

Fruto do seu empenho o jogador ajudou a relançar a sua equipa para uma posição muito mais confortável na tabela classificativa.

Gelson Dala volta a bisar na jornada 38 frente ao V. Guimarães B, justamente uma jornada antes do confronto para os então detentores da Segunda Liga, o FC Porto B. Jogo esse em que Dala bisou e o Sporting perdera por 3-2. Gelson terminou a temporada com 13 golos em 17 jogos, fazendo inclusive a sua estreia pela equipa principal do Sporting frente ao Desp. Chaves.

O bom desempenho na equipa B do Sporting garantiu-lhe um lugar na pré-época 2017/18, sendo também inscrito na lista da UEFA Champions League.

Na corrente temporada, Gelson já apontou 3 golos em 3 jogos pela equipa B e já realizou um jogo pela equipa principal, na Taça de Portugal frente ao Oleiros.

Carreira internacional e Golos  
Gelson Dala é internacional pela selecção de Angola por 18 vezes tendo apontado 9 golos.

Títulos

1º de Agosto 
 Girabola: 2016

Prêmios individuais 
 Melhor Jogador do Girabola: 2016
 Artilharia
 Girabola de 2016 (23 gols)

Referências

Ligações externas 
 
 Gerson 1º de Agosto profile

Naturais de Luanda
Futebolistas de Angola
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Rio Ave Futebol Clube
Dala, Gelson
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019